Trädgårdsjordkrypare (Himantariidae) är en familj av mångfotingar. Trädgårdsjordkrypare ingår i ordningen jordkrypare, klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Himantariidae 70 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Jordkrypare